Lilien – polsko-żydowskie nazwisko.
 osoby o nazwisku Lilien:
 Henryk Lilien – pedagog
 Maurycy (Ephraim Moses) Lilien (1874–1925) – polsko-żydowski grafik, malarz, fotograf, ilustrator książkowy
 Norbert Lilien – lekarz pediatra, artysta fotograf
 Olga Lilien – lekarz pediatra

Przypisy